Der Rajon Sumy (; ) ist eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 6.499,4 km² und eine Bevölkerung von etwa 440.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Sumy.

Geschichte 
Der Rajon wurde im Januar 1923 gegründet. Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Bilopillja, Krasnopillja und Lebedyn sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Sumy und Lebedyn.

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Oblast Sumy. Er grenzt im Norden und Osten an Russland (Oblast Kursk: Rajon Sudscha, Rajon Korenewo, Rajon Gluschkowo, Rajon Belaja; Oblast Belgorod), im Nordwesten an den Rajon Konotop, im Westen an den Rajon Romny, im Südwesten an den Rajon Myrhorod in der Oblast Poltawa und im Süden an den Rajon Ochtyrka.

Durch den Rajon fließen u. a. der Psel sowie die Sumka (Сумка), der Oleschnja (Олешня) und die Syrowatka (Сироватка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 130 und 230 Metern. Der Osten des Gebietes ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 16 Hromadas (4 Stadtgemeinden, 4 Siedlungsgemeinden und 8 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 4 Städte
 7 Siedlungen städtischen Typs
 417 Dörfer
 22 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Sumy
 Stadtgemeinde Bilopillja
 Stadtgemeinde Lebedyn
 Stadtgemeinde Woroschba
 Siedlungsgemeinde Chotin
 Siedlungsgemeinde Krasnopillja
 Siedlungsgemeinde Mykolajiwka
 Siedlungsgemeinde Stepaniwka
 Landgemeinde Besdryk
 Landgemeinde Junakiwka
 Landgemeinde Mykolajiwka
 Landgemeinde Myropillja
 Landgemeinde Nyschnja Syrowatka
 Landgemeinde Ritschky
 Landgemeinde Sad
 Landgemeinde Werchnja Syrowatka

Auf kommunaler Ebene war der Rajon bis Juli 2020 in eine Siedlungsratsgemeinde, 2 Siedlungsgemeinden, 18 Landratsgemeinden sowie 3 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlungen städtischen Typs
 115 Dörfer
 8 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Sumy